Stød kan henvise til flere artikler:
Stød (lingvistik) – et udtaletræk i dansk
Stød (fysik) – et sammenstød (kollision) mellem to partikler eller legemer eller et stød i boksning.
 Et kraftig pust i et blæseinstrument.

Se også:

Træstub – det skovbrugstekniske ord for en træstub er "stød" 
Elektricitet – der kan give "stød"
Vægtløftning – en af disciplinerne hedder stød
Kuglestød – en atletikdisciplin